Такуари:

 Такуари — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Такуари — река в республике Уругвай.
 Такуари — парагвайский футбольный клуб из города Асунсьон.